Matous oder Matouš ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Matous (* 1953), italienische Skirennläuferin
 Ilja Matouš (1931–2018), tschechoslowakischer Skilangläufer
 Jan Matouš (* 1961), tschechischer Biathlet
 Josef Matouš (* 1942), tschechoslowakischer Skispringer
 Lubor Matouš (1908–1994), tschechischer Altorientalist
 Zdeněk Matouš (1931–2006), tschechischer Schauspieler und Sänger

Siehe auch:
 Peter Matus (* 1985), australisch-slowakischer Eishockeyspieler
 Mattus
 Matthus
 Mattusch